Ezen az oldalon a Vakáción a Mézga család című rajzfilmsorozat epizódjainak listája szerepel.

Mézga család (3. évad)
Televíziós sorozatok epizódlistái